Die Boxkämpfe im Mittelgewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden vom 29. August bis 10. September in der Boxhalle im Olympiapark statt. Jeder Kampf war auf fünf Runden angesetzt.

Wettkampfverlauf 
Zu Beginn des Jahres 1972 wurde Wjatscheslaw Lemeschew kein Platz in der sowjetischen Olympiamannschaft garantiert. Obwohl er ein Jahr zuvor Europameister bei den Junioren geworden war, stellte die Sowjetunion mit Juozas Vytautas Juocevičius auch den Europameister bei den Senioren. Mit Rufat Riskijew war zudem ein dritter starker Mittelgewichtsboxer aus der Sowjetunion aktiv. Juocevičius musste seine Olympiateilnahme jedoch aufgrund einer Verletzung absagen, weshalb jeder vermutete Riskijew würde seinen Platz einnehmen, der sowjetische Verband entschied sich jedoch für Lemeschew. Diese Entscheidung erwies sich später als richtig. Lemeschew siegte im Finale nach einem Knockout über den Finnen Reima Virtanen. Durch den Treffer des Sowjets war Virtanen nach dem Kampf fast eine Minute lang bewusstlos.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Mittelgewicht